Kézdiszászfalu (románul Săsăuși), Románia, Kovászna megye
Zólyomszászfalu (szlovákul Sásová), Besztercebánya városrésze, Szlovákia, Besztercebányai kerület

Lásd még: Szászfalva